Assam peut désigner :
 l'Assam, un État d'Inde situé dans le Nord-Est du pays ;
 l'Assam, un thé cultivé en Inde, dans l'Assam ;
 Assam (ou Assan), une localité du Cameroun ;
 Assam, un roman de Gérard de Cortanze publié en 2002.